Ниже приведён список рекордных футбольных трансферов, в котором указаны самые высокие суммы, когда-либо выплачиваемые за футболистов, а также список переходов, устанавливавших мировые рекорды трансферной стоимости в определённые годы футбольной истории. Первым зарегистрированным игроком, перешедшим в другой клуб за деньги, стал Вилли Гроувз, сменивший «Вест Бромвич Альбион» на «Астон Виллу» в 1893 году, за что его новому клубу пришлось заплатить 100 фунтов. Это произошло через восемь лет после введения понятия «профессиональных игроков» Футбольной ассоциацией Англии в 1885 году. Действующий рекорд денежной выплаты за одного игрока был установлен при трансфере бразильского нападающего Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» за 222 миллиона евро (198 миллионов фунтов стерлингов) в августе 2017 года.

Наиболее дорогие трансферы в истории футбола 
Большинство переходов из этого списка совершено в клубы, находящиеся под юрисдикцией УЕФА, в то время как клубы из Англии, Франции, Италии и Испании являются самыми активными покупателями.

Ромелу Лукаку появляется в списке трижды, Маттейс де Лигт и Криштиану Роналду — дважды. Все игроки имеют европейское (УЕФА), южноамериканское (КОНМЕБОЛ) и африканское (КАФ) происхождение. В настоящее время в списке отсутствуют игроки из Северной Америки (КОНКАКАФ), Азии (АФК) и Океании (ОФК).

По состоянию на 1 февраля 2023 года.

Комментарии

Установка трансферных рекордов 
Первым известным игроком, перешедшим в другой клуб за деньги, был Вилли Гроувз, сменивший «Вест Бромвич Альбион» на «Астон Виллу» в 1893 году, за что его новому клубу пришлось заплатить 100 фунтов. Это произошло через восемь лет после появления профессиональных футболистов в Англии. Потребовалось ещё двенадцать лет, чтобы трансферная стоимость какого-либо футболиста достигла 1000 фунтов стерлингов, когда нападающий «Сандерленда» Альф Коммон перешёл в «Мидлсбро».

В 1928 году состоялась первая сделка с пятизначной суммой компенсации — лондонский «Арсенал» хотел купить Дэвида Джека из «Болтон Уондерерс», однако трансферная стоимость игрока была слишком высока. «Болтон Уондерерс» запрашивал 13 тысяч фунтов, что вдвое превышало предыдущий рекорд трансферной стоимости, установленный Бобом Келли в 1925 году. Чтобы договориться о снижении цены, главный тренер «канониров» Герберт Чепмен напоил представителей «Болтона» алкоголем. Впоследствии Джек перешёл в «Арсенал» за рекордную на тот момент сумму — 10 тысяч 890 фунтов стерлингов.

Первым игроком из-за пределов Великобритании, побившим трансферный рекорд, стал аргентинец Бернабе Феррейра — игрок по прозвищу «Хищник» (). В 1932 году его переход из «Тигре» в «Ривер Плейт» обошёлся «миллионерам» в 23 тысячи фунтов стерлингов, что стало новым рекордом. Данный рекорд не был побит в течение 17 лет (самого длинного отрезка за всю историю), лишь продажа Джонни Морриса из «Манчестер Юнайтед» в «Дерби Каунти» в 1949 году за 24 тысячи фунтов смогла побить установленный Феррейрой рекорд. Между 1949 и 1961 годами рекорд был обновлён семь раз. Луис Суарес Мирамонтес, перейдя из «Барселоны» в миланский «Интернационале» за 152 тысячи фунтов, стал первым игроком, проданным более чем за 100 тысяч фунтов стерлингов.

В 1968 году Пьетро Анастази стал первым игроком, проданным за 500 тысяч фунтов: он перешёл из «Варезе» в «Ювентус». Семь лет спустя цена за футболиста впервые достигла миллиона фунтов: именно за эту сумму Джузеппе Савольди перешёл из «Болоньи» в «Наполи».

Вслед за Альфом Коммоном и Дэвидом Джеком Диего Армандо Марадона стал третьим игроком в истории, дважды обновившим мировой рекорд трансферной стоимости. Его переходы из «Боки Хуниорс» в «Барселону» и из «Барселоны» в «Наполи» за 3 и 5 млн фунтов стерлингов соответственно побили рекорд в 1982 и 1984 годах. После Марадоны такого же достижения удалось достичь лишь бразильцу Роналдо, который побил мировой рекорд при трансферах из ПСВ в «Барселону» в 1996 году за 13,2 млн фунтов и из «Барселоны» в «Интернационале» в июле 1997 года за 19,5 млн фунтов, что позволило ему вновь возглавить список самых дорогих футболистов, так как предыдущий рекорд Роналдо побил Алан Ширер.

В 1992 году в течение 61 дня сразу три трансфера итальянских клубов друг за другом побили предыдущий мировой рекорд: Жан-Пьер Папен перешёл из марсельского «Олимпика» в «Милан», став первым игроком, за которого заплатили 10 млн фунтов. Немногим позже «Ювентус» подписал Джанлуку Виалли за 12 млн фунтов из «Сампдории». «Милан» спустя некоторое время завершил подписание контракта с Джанлуиджи Лентини, перешедшего из «Торино» за 13 млн фунтов, что стало окончательным рекордным трансфером в этот период времени.

В 1998 году случился неожиданный переход бразильца Денилсона из «Сан-Паулу» в «Реал Бетис» за сумму, близкую к 21,5 млн фунтов.

В 1999 и 2000 годах итальянские клубы вернулись к громким и серьёзным покупкам: Кристиан Вьери перешел из «Лацио» в миланский «Интер» за 28 млн фунтов, в то время как Эрнан Креспо перешёл из «Пармы» в «Лацио», что позволило ему стать первым игроком, стоимость которого превысила 30 млн фунтов. Данный трансфер побудил издание BBC выпустить статью относительно громких переходов под названием «Мир сошел с ума?». Спустя две недели после перехода Креспо Луиш Фигу перешёл в мадридский «Реал» из каталонской «Барселоны» за 37 млн фунтов, установив новый рекорд трансферной стоимости. Год спустя «Реал» обновил этот рекорд, подписав Зинедина Зидана из «Ювентуса» за 48 млн фунтов (150 миллиардов итальянских лир).

Рекорд Зидана оставался непоколебимым в течение восьми лет, став самым продолжительным рекордом стоимости с 1940-х годов. «Реал Мадрид» продолжил ведение политики «галактикос», купив бразильца Кака из «Милана» за 67 млн евро (56 млн фунтов), что стало мировым рекордом стоимости в фунтах, однако рекорд в евро по-прежнему принадлежал Зидану из-за дисконтированной стоимости в финансовых отчётах. Тем не менее, «Реал» не остановился на достигнутом и впоследствии побил свои же установленные рекорды и в евро, и в фунтах, ведь «сливочным» удалось приобрести Криштиану Роналду, заплатив за его контракт 80 млн фунтов (94 млн евро) английскому «Манчестер Юнайтед». 4 года спустя «Реал Мадрид» снова побил свой же рекорд, завершив подписание Гарета Бейла из «Тоттенхэм Хотспур». Несмотря на то, что «Реал Мадрид» заявлял о плате за Бейла в размере 91 млн евро, что несколько меньше, чем 94 млн за Роналду в 2009 году, в СМИ широко муссировалась информация относительно того, что сумма сделки составила около 100 млн евро (эквивалентно 85 млн фунтов). В документах, опубликованных Football Leaks в 2016 году, говорится, что окончательная стоимость Бейла составляла 100 759 418 евро. Летом 2016 года «Манчестер Юнайтед» побил рекорд мадридского «Реала», подписав контракт с французским полузащитником Полем Погба и заплатив за его трансфер из «Ювентуса» 105 млн евро (89 млн фунтов), через четыре года после того, как Погба ушёл в итальянский клуб бесплатно, так как на тот момент его контракт с «красными дьяволами» истёк. Спустя год после трансфера француза установленный рекорд был побит двукратно. «Пари Сен-Жермен» активировал опцию выкупа в контракте бразильского нападающего «Барселоны» Неймара, составлявшую 222 млн евро, что было эквивалентно 198 млн фунтов. Впервые в истории рекорд трансферной стоимости был установлен французским клубом.

Историческая прогрессия 
Ниже приведён список рекордных трансферов по годам без учёта инфляции. Сравнение стоимостей осложняется разным валютным курсом в разных странах. В этой таблице в качестве основной валюты используются британский фунт стерлингов (до 1999 года) и евро (после 1999 года).

См. также 
 Футбольные трансферы
 Рекордные трансферы в российском футболе

Примечания 

Футбольная статистика
Списки футболистов
Спортивные рекорды
Рекорды
Футбольные списки